Raaijmakers oder Raaymakers ist der Familienname folgender Personen:

 Boy Raaymakers (1944–2018), niederländischer Jazzmusiker
 Dick Raaijmakers (1930–2013), niederländischer Komponist und Performancekünstler
 Janneke Raaijmakers (Janneke Ellen Raaijmakers; * 1973), niederländischer Historiker 
 Jeroen G. W. Raaijmakers (* 1952), niederländischer Psychologe
 Job Raaijmakers (* 1978), niederländischer Schauspieler 
 Marit Raaijmakers (* 1999), niederländische Radsportlerin